Vasilikón kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vasilikós (ort), Joniska öarna, Nomós Zakýnthou, 
 Vasilikí (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Vasilikón (ort), Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Sikyon, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Vasilikó, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Greklandförgreningar